Ingelstad kan avse följande platser:

Ingelstad – tätort i Östra Torsås socken i Växjö kommun
Östra Ingelstad – kyrkby i Tomelilla kommun
Ingelstad gård – herrgård i Östra Ingelstad
Östra Ingelstads kyrka – kyrka i Östra Ingelstad
Östra Ingelstads socken (före 1885 Ingelstads socken) – socken som motsvarar sedan 2016 Östra Ingelstads distrikt
Östra Ingelstads församling (före 1885 Ingelstads församling)
Östra Ingelstads landskommun (före 1885 Ingelstads landskommun)
Ingelstads härad – var ett härad i sydöstra Skåne som omfattade delar av nuvarande Simrishamns kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun
Västra Ingelstad – tätort i Vellinge kommun
Västra Ingelstads kyrka – kyrka i Östra Ingelstad
Västra Ingelstads socken (före 1885 Ingelstads socken) – socken som motsvarar sedan 2016 Västra Ingelstads distrikt
Västra Ingelstads församling (före 1885 Ingelstads församling)
Västra Ingelstads landskommun (före 1885 Ingelstads landskommun)
Ingelstad, Borgholms kommun – by i Föra socken på Öland
Ingelstad, Finspång kommun – by i Risinge socken i Östergötland
Ingelstad, Ljungby kommun – by i Vittaryd socken i Småland
Ingelstad, Norrköping – industriområde och handelscentrum i Norrköping